

Personnalités
 Jean-Claude Béring (1944-2020), pilote suisse de courses de côte, de rallyes et sur circuits ;
 Jonas Bering (1970-), musicien français ;
 Vitus Béring (1681-1741), explorateur et navigateur danois  qui donna son nom aux lieux géographiques suivants :

Géographie
 le détroit de Béring sépare la Sibérie orientale (le cap Dejnev en Eurasie) de l'Alaska en Amérique ;
 la mer de Béring est une mer située à l'extrême nord de l'océan Pacifique ;
 l'île Béring est une île située dans la mer de Béring.

Villes et communes
 Bering, ancien village de Lorraine établi sur le ban de Coume, détruit durant la guerre de Trente Ans.

Voir aussi 
 
 Beringe

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme